Московская область
 Флаг Верейского сельского поселения (Орехово-Зуевский район)
 Флаг Верейского сельского поселения (Раменский район)